Het WTA-tennistoernooi van Angers (officieel Open Angers Arena Loire) van 2022 vond plaats van 5 tot en met 11 december 2022 in de Franse stad Angers. Het was de tweede editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourt­binnenbanen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

De Amerikaanse Alycia Parks won de titel in zowel het enkel- als het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelhoudster Vitalia Djatsjenko was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Chinese Zhang Shuai werd al in de eerste ronde uitge­scha­keld door de latere winnares.

De ongeplaatste Alycia Parks uit de Verenigde Staten won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Duitse Anna-Lena Friedsam in drie sets. Parks wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Angers op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, een week na de eerste. Zij incas­seerde € 12.100 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren vier Belgische deelneemsters. Alison Van Uytvanck, als derde geplaatst, werd in de eerste ronde geklopt door haar landgenote Magali Kempen die zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel had veroverd en daar de tweede ronde bereikte. Ook Greet Minnen had zich moeten kwalificeren – zij bereikte eveneens de tweede ronde in het hoofdtoernooi. Yanina Wickmayer, die op grond van special ranking was toegelaten, verloor haar openings­partij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Tereza Mihalíková en Greet Minnen hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als eerste geplaatste duo Alycia Parks en Zhang Shuai won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Tsjechische koppel Miriam Kolodziejová en Markéta Vondroušová in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Parks had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Chinese Zhang dertien.

De Belgische Kimberley Zimmermann speelde samen met Nadija Kitsjenok uit Oekraïne – zij verloren meteen hun openings­partij. Haar landgenote Magali Kempen en Française Elixane Lechemia, middels een wildcard toegelaten, kwamen evenmin voorbij de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Angers 2022
Angers